Palm Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 Great Palm Island, ö, Queensland, 
 Palm Island (region), Queensland,

Bermuda 

 Palm Island (ö i Bermuda), Sandys,

Haiti 

 Îlet Palmier, ö, Grand'Anse,

Kina 

 Tree Island (ö i Kina), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar